Or – rzeka w Kazachstanie i Rosji
 OR – stosowane jako oznaczenie alternatywy
 Uri Or – izraelski generał i polityk